F45 steht für:
 F45 (Förderbrücke), ein Förderbrückentyp im Braunkohletagebergbau
 F45 (Paralympics), eine Startklasse der paralympischen Sportarten
BMW 2er Active Tourer F45, ein Pkw-Modell